|-
| (39101) 2000 WR14||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39102) 2000 WF17||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39103) 2000 WQ17||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39104) 2000 WO18||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39105) 2000 WY18||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39106) 2000 WE23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39107) 2000 WS24||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39108) 2000 WG26||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39109) 2000 WG27||||22 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39110) 2000 WL28||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39111) 2000 WR30||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39112) 2000 WB31||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39113) 2000 WM32||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39114) 2000 WC33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39115) 2000 WF33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39116) 2000 WJ33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39117) 2000 WE34||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39118) 2000 WD35||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39119) 2000 WF37||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39120) 2000 WZ38||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39121) 2000 WY40||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39122) 2000 WL42||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39123) 2000 WR42||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39124) 2000 WU43||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39125) 2000 WC44||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39126) 2000 WP44||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39127) 2000 WY45||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39128) 2000 WM46||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39129) 2000 WZ53||||27 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39130) 2000 WO56||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39131) 2000 WG58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39132) 2000 WU58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39133) 2000 WV58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39134) 2000 WB59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39135) 2000 WX59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39136) 2000 WC61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39137) 2000 WX62||||26 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (39138) 2000 WU68||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39139) 2000 WO71||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39140) 2000 WC75||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39141) 2000 WN77||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39142) 2000 WR78||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39143) 2000 WH80||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39144) 2000 WN86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39145) 2000 WU90||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39146) 2000 WV90||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39147) 2000 WU92||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39148) 2000 WM93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39149) 2000 WV95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39150) 2000 WN97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39151) 2000 WA99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39152) 2000 WN102||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39153) 2000 WX102||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39154) 2000 WY102||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39155) 2000 WK103||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39156) 2000 WF109||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39157) 2000 WK111||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39158) 2000 WW114||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39159) 2000 WT115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39160) 2000 WC116||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39161) 2000 WH117||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39162) 2000 WX118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39163) 2000 WM119||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39164) 2000 WG123||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39165) 2000 WW129||||19 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39166) 2000 WO130||||20 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39167) 2000 WT130||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39168) 2000 WW131||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39169) 2000 WK135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39170) 2000 WR140||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39171) 2000 WE145||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39172) 2000 WZ148||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39173) 2000 WV151||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39174) 2000 WG152||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39175) 2000 WL155||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39176) 2000 WK156||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39177) 2000 WJ157||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39178) 2000 WK157||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39179) 2000 WU158||||30 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39180) 2000 WA161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39181) 2000 WP161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39182) 2000 WF164||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39183) 2000 WE165||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 39184 Willgrundy||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39185) 2000 WD167||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39186) 2000 WK168||||25 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39187) 2000 WL169||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39188) 2000 WM172||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39189) 2000 WT172||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39190) 2000 WN179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39191) 2000 WU183||||30 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39192) 2000 WL186||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39193) 2000 WJ188||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39194) 2000 WK188||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39195) 2000 WV189||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39196) 2000 WN191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39197) 2000 XA||2000 XA||1 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39198) 2000 XY4||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39199) 2000 XN7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39200) 2000 XX11||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

39100